Јоланда од Угарске (Естергом, 1215 - Уеска, 1253) је била супруга Ђаумеа I од Арагона. Била је кћерка Андрије II Арпада и Јоланде од Куртенеа.

Породично стабло 

Рођени 1215.
Умрли 1253.
Краљице
Арпадовци